Rubbiano ima više značenja:
 Rubbiano, Cremona
 Rubbiano, Parma